El término «Samaria» puede referirse a:

Región de Samaria es una región situada en el norte de la margen occidental del río Jordán. El nombre de Samaria deriva de una antigua ciudad bíblica del mismo nombre.
Samaria, antigua ciudad de Palestina.
Parque nacional de Samaria (del griego moderno: Σαμαριά), uno de los parques naturales más grandes de Europa.
Judea y Samaria, distrito de Israel.